Mac App Store
 MAS-36 — французская магазинная винтовка образца 1936 года.
 MAS 38 — французский пистолет-пулемёт периода Второй мировой войны.
 MAS17 — самолёт Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, сбитый под Донецком.
 MAS 15 — торпедный катер Королевского флота Италии.
 Движение к социализму (Movimiento al Socialismo) — Политическая партия в Венесуэле.
 mas — миллисекунда дуги.

См. также 
 МАС (кириллица)